Notodryas är ett släkte av fjärilar. Notodryas ingår i familjen skärmmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skärmmalar
Notodryas